Jun Shibuya (jap. 渋谷潤, Shibuya Jun, ur. 1968) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 56. miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Shibuya nie wystartował ani w mistrzostwach świata, ani w Igrzyskach Olimpijskich. Zaliczył jednak start w konkursie pokazowym na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich w 1986, który to konkurs wygrał. W swojej karierze raz stał na podium Pucharu Świata w skokach, gdy 23 lutego 1996 wraz z kolegami z reprezentacji zajął drugie miejsce w konkursie drużynowym na skoczni Granåsen w Trondheim. Zwyciężył w latach 1992 i 1993 w Pucharze Yoshidy i w 1993 turnieju na skoczni Snowflake w Westby.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: -
 sezon 1993/1994: -
 sezon 1994/1995: 90
 sezon 1995/1996: 56

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Urodzeni w 1968
Japońscy skoczkowie narciarscy